Schlesische Armee steht für:
 Schlesische Armee, eine Einheit der Preußischen Armee (altpreußische Armee bis 1806)
 Schlesische Armee (Befreiungskriege), eine militärische Gliederung der Koalitionstruppen in den Befreiungskriegen